Hearn ist der Familienname folgender Personen:

 Amber Hearn (* 1984), neuseeländische Fußballspielerin
 Anthony Hearn, australischer Mathematiker und theoretischer Physiker
 Arthur Charles Hearn (1877–1952), britischer Manager
 Barry Hearn (* 1948), englischer Sportpromoter und -funktionär
 Chick Hearn (1916–2002), US-amerikanischer Sportreporter
 Ciaran Hearn (* 1985), kanadischer Rugby-Union-Spieler

 Eddie Hearn (* 1979), englischer Boxpromoter und -manager
 George Hearn (* 1934), US-amerikanischer Musicaldarsteller
 Jeff Hearn (* 1947), britischer Soziologe
 Lacey Hearn (1881–1969), US-amerikanischer Leichtathlet
 Lafcadio Hearn (1850–1904), britischer Schriftsteller
 Maxwell K. Hearn (* 1948), US-amerikanischer Kurator am Metropolitan Museum of Art
 Richie Hearn (* 1971), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Tanya Hearn (* 1980), australische Endurosportlerin
 Tiffany Hearn (* 1984), US-amerikanische Boxerin
 Yokamon Hearn (1978–2012), US-amerikanischer Mörder

Hearn ist der Name folgender Orte:
 Hearn (Arkansas), Stadt in Arkansas 

Siehe auch:
 Michael A’Hearn (1940–2017), US-amerikanischer Astronom